Выпускная квалификационная работа или просто выпускная работа может означать:

 Выпускная работа бакалавра
 Дипломная работа или дипломный проект (специалист)
 Магистерская диссертация (магистр)
 Выпускная квалификационная работа аспиранта

См. также 
 Диплом
 Квалификация (образование)

Высшее образование